Nemzeti Bajnokság I 2010/2011 (ze względów sponsorskich zwana jako Monicomp Liga) – był 109. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 30 lipca 2010 do 22 maja 2011 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Debreceni VSC-TEVA.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Videoton FC.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 na Węgrzech
2011 na Węgrzech